Лимпьяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Асон-Агуэра. Занимает площадь 10,1 км². Население — 1479 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Limpias
 Cantabria 102 municipios
 Asociación Cívica Limpias 21 — Patrimonio Cultural de Limpias

Муниципалитеты Кантабрии